Виктория Анатольевна Кравченко (род. 18 января 1979 года в Цюрупинске) — украинская легкоатлетка, Заслуженный мастер спорта Украины. Трёхкратный серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2008 и 2012 года.

Биография 
Родилась 18 января 1979 года в городе Цюрупинске, образование высшее, в 2008 году окончила магистратуру Херсонского государственного университета, квалификация — преподаватель по физической культуре.

Заслуженный мастер спорта Украины по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (2008), член сборной команды Украины по лёгкой атлетике.

Занимается в секции лёгкой атлетики херсонского областного центра «Инваспорт». Тренер спортсменки — заслуженный тренер Украины Сергей Мягков.

В 2005 году Кравченко завоевала первые медали: серебро зимнего чемпионата Украины по прыжкам в длину (Запорожье), а также стала двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в беге на дистанциях 100 м и 200 м.

В 2008 году сала серебряным призёром зимнего чемпионата Украины (Запорожье) в беге на 60 м и 200 м, серебряный призёр Кубка мира (Великобритания) в беге на 100 м и на 200 м, победительница Международного турнира (Хорватия) в беге на 100 м, серебряный призёр в беге на 200 м, чемпионка Украины (Евпатория) в беге на 100 м и 200 м. В том же году поехала на Паралимпийские игры, где завоевала две серебряные медали в беге на 100 м и 200 м.

В 2012 году участвовала в международном Паралимпийском Кубке (Великобритания) в беге на 100 м — 4 место, 200 м — 5 место; чемпионка Украины в беге на 100 м, серебряный призёр в беге на 200 м (Евпатория), участница чемпионата Европы (Нидерланды) в беге на 100 м — 4 место, на 200 м — 4 место. В том же году стала серебряным призёром XIV Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне по лёгкой атлетике.

Награждена орденом княгини Ольги III степени и Почётной грамотой Верховной Рады Украины (2008), орденом княгини Ольги II степени (2012) за достижение высоких спортивных результатов на Паралимпийских играх, выявление мужества, самоотверженности и воли к победе, подъём международного авторитета Украины. Лучшая спортсменка-паралимпийка Херсонщины 2011 года. Победительница номинации «Сильные духом» 2012 года. Входит в спортивный зал славы Херсонщины и Цюрупинского района. Почётный гражданин города Цюрупинска.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Енциклопедія сучасної України

Легкоатлеты Украины
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Инваспорт
Выпускники Херсонского университета